Volga steht für:

 (1149) Volga, nach dem russischen Fluss Wolga benannter Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Volga (Indiana)
 Volga (Iowa)
 Volga (Kentucky)
 Volga (South Dakota), im Brookings County
 Volga (West Virginia)

VoLGA steht für:
 Voice over LTE via Generic Access, in Entwicklung befindlicher Sprachdienst für den Mobilfunkstandard Long Term Evolution

Siehe auch:
 Wolga
 Volga Township